Улица Вавилова () — улица в Братиславе, в квартале Петржалка.

Названа в честь советского ботаника Николая Ивановича Вавилова (1887—1943). До 1990 года называлась Улица Баумана, по имени русского большевика-революционера Николая Эрнестовича Баумана (1873—1905). В 1980-е годы улица застроена панельными домами. Изначально проход к улице Вавилова осуществлялся по ныне не существующей Улице Мичурина, после 1988 года проход к улице осуществляется по проложенной позже Улице Чернышевского.

Близлежащие улицы 
 Улица Фарского
 Улица Волкра
 Площадь Манеса
 Патриотическая площадь

Ссылки 
 Улица Вавилова на карте Братиславы

Улицы Братиславы